Монтре́й-сюр-Мен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний схід від Нанта, 23 км на північний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 249 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 690,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Монтрей-сюр-Мен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтрей-сюр-Мен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара